VFW puede referirse a:
Video for Windows, un componente de Windows para operar con archivos de video; o
Vereinigte Flugtechnische Werke, una compañía aeroespacial alemana.